Diario Hoy puede referirse a los siguientes periódicos:
Diario Hoy: periódico de la ciudad de La Plata, Argentina.
Diario Hoy: periódico regional de Extremadura, España.
Diario Hoy: periódico regional del Estado Lara, Venezuela.
Diario Hoy: periódico de la ciudad de Quito, Ecuador.